De Papeterstoren was een van de vestingtorens rondom de Nederlandse vestingstad Venlo.

De exacte locatie van deze toren is niet bekend. Wel is het bouwjaar van de toren bekend: 1634. Uyttenbroeck vermeld wel de naam van de toren, maar niet de locatie. Hermans vermeldt dat van de toren geen plaats kon worden vastgesteld: 1634.

Vestingwerk van Venlo